Oznaczenie MB-2 nosiły dwa amerykańskie samoloty wojskowe:
 Thomas-Morse MB-2 – prototypowy samolot myśliwski z 1918
 Martin MB-2 – samolot bombowy firmy Martin z 1920, po przyjęciu do służby znany jako NBS-1